Line Printer Daemon — сетевой протокол прикладного уровня для передачи документов на печать.
 Local Peer Discovery — сетевой протокол для поиска BitTorrent-пиров в локальной сети.
 Low Power Device — Радиодиапазон частот.
 Landing Platform Dock — десантно-вертолетный транспорт-док (см. Девонпорт (военно-морская база), Военно-морские силы США, а также Landing Platform Dock)
 Так же аббревиатуру LPD употребляют в правоохранительной деятельность зарубежных государств Law Police Department.